Fridhemsskolan kan syfta på:
 Fridhemsskolan, Kungsholmen – tidigare  Stockholms handelsgymnasium, sedan 1992 Kungsholmens grundskola
 Fridhemsskolan, Solna kommun – en skola i Solna kommun
 Fridhemsskolan, Uppsala kommun – en friskola i Uppsala
 Fridhemsskolan, Vårgårda kommun – en låg- och mellanstadieskola i Vårgårda